Ferrara kan syfta på:

Personer
 Francesco Ferrara (1810–1900), en italiensk nationalekonom, statistiker och politiker

Geografi

Antarktis 

 Mount Ferrara,

Italien 

 Ferrara (provins), provins, Emilia-Romagna, 
 Ferrara, kommun, Emilia-Romagna, Provincia di Ferrara, 
 Ferrara, Trentino-Alto Adige, ort, Bolzano, 
 Ferrara, Abruzzo, ort, Provincia di Chieti, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Italienförgreningar